Kama může označovat:
 Kama – řeka v Rusku, přítok Volhy

 Kama (Fukuoka) – japonské město v prefektuře Fukuoka
 Kama (jídlo) – tradiční estonský pokrm